Stéphane Darbion (ur. 22 marca 1984 w Belley) – francuski piłkarz występujący na pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem klubu Troyes AC.

Kariera klubowa 
Od 2002 szkolił się w szkółce piłkarskiej Montpellier HSC. W 2003 zadebiutował w drużynie zawodowej Montpellier HSC na szczeblu Ligue 1. 29 maja 2007 roku podpisał kontrakt z pierwszoligowym AC Ajaccio. 11 czerwca 2007 roku podpisał kontrakt z pierwszoligowym FC Nantes.
W 2011 wstąpił do Olympiakos Wolos i grać 4 gry Liga Europy UEFA przed wyjazdem w październiku Skoda Ksanti.

25 czerwca 2012 roku podpisał kontrakt z Troyes AC.

Stan na: 24 lipca 2017 r.

Bibliografia

Przypisy 

Francuscy piłkarze
Piłkarze Montpellier HSC
Piłkarze AC Ajaccio
Piłkarze FC Nantes
Piłkarze Olympiakosu Wolos
Piłkarze AO Ksanti
Piłkarze Troyes AC
Ludzie urodzeni w Belley
Urodzeni w 1984